Richard Best peut faire référence à:

  (1916-2004), monteur britannique ;
 Richard Best (1869-1939), avocat irlandais, homme politique unioniste et Lord of Appeal de la Cour suprême d'Irlande du Nord ;
  (1872-1959), celtique irlandais ;
 Richard Halsey Best (1910-2001), officier de l'United States Navy et pilote de bombardier ;
 Richard Best, baron Best (1945-), leader anglais du logement social ;
  (1954-), entraîneur et journaliste britannique de rugby à XV ;
  (1933-2014), ambassadeur britannique en Islande.